Stichting Fonds voor de Letteren (in Nederland)
 Vlaams Fonds voor de Letteren (in Vlaanderen)